Прик — фамилия. Известные носители:
 Прик, Кристоф (род. 1946) — немецкий дирижёр.
 Прик, Ольга Яковлевна (1921—2010) — советский филолог.